Faroek van Egypte, een voormalig koning van Egypte
 Faroek (televisieprogramma), een programma op VTM